Valley City ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Valley City (Illinois)
 Valley City (Indiana)
 Valley City (Missouri)
 Valley City (North Dakota), im Barnes County
 Valley City (Ohio)